Le Problème à trois corps (The Three-Body Problem) est une série télévisée de science-fiction basée sur le roman du même nom de Liu Cixin. La série devrait être diffusée sur Netflix.

Synopsis 
En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de « rééducation », intègre l’équipe de recherche, dans ce lieu isolé, elle est amenée à travailler sur un système de télétransmissions dirigé vers l’espace et découvre peu à peu la véritable mission de la base.

Trente-huit ans plus tard, alors qu’une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l’éminent chercheur en nanotechnologies Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d’homme rationnel.

Distribution 
 Eiza González
 Benedict Wong
 Tsai Chin
 John Bradley
 Liam Cunningham
 Jovan Adepo
 Jess Hong
 Marlo Kelly
 Alex Sharp
 Sea Shimooka
 Saamer Usmani
 Jonathan Pryce
 Rosalind Chao
 Ben Schnetzer
 Eve Ridley

Notes et références

Liens externes 

Série télévisée américaine des années 2020
Série télévisée de Netflix